Корковадо () — залив, отделяющий южную часть острова Чилоэ от континентальной части Чили. 

Соединён с Тихим океаном проливом Гуафо. 

Ширина залива колеблется от 30 до 40 км, а его длина составляет 100 км. Глубины от 100 до 200 метров, максимальная глубина — 259 метров. 

Котловина залива была образована ледниками в четвертичном периоде. 

Во время летнего сезона (с декабря по апрель) в заливе можно наблюдать крупную популяцию синих китов.

Примечания 

Заливы Тихого океана
География области Лос-Лагос
География области Айсен
Заливы Чили